Karel IX. je jméno těchto panovníků:

 Karel IX. Francouzský (1550–1574) – král francouzský v letech 1560–1574
 Karel IX. Švédský (1550–1611) – král švédský v letech 1604–1611

Rozcestníky - panovník